

Борисовська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Борисовська — присілок, Тарногський район, Вологодська область